Абдулин — тюркская фамилия; имеет женскую форму Абдулина.

Известные носители 
 Абдулин, Авхат Асхатович (род. 1957) — советский футболист, узбекистанский футбольный тренер.
 Абдулин, Айтмухамед Абдуллаевич (1924—2010) — геолог-поисковик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Национальной Академии наук Казахстана.
 Абдулин, Загид Мухабулович (1906—1989) — первый секретарь Орджоникидзеабадского райкома Компартии (большевиков) Таджикистана, Сталинабадская область, Герой Социалистического Труда.
 Абдулин, Мансур Гизатулович (1923—2007) — участник Великой Отечественной войны, автор мемуаров.
 Абдулин, Ренат Фоотович (род. 1982) — казахский футболист.

См. также

Примечания